Филистово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филистово — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Филистово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Филистово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Филистово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Филистово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Филистово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Филистово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Филистово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Филистово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.